Assessor - no sentido de conjunto das pessoas que compõem o quadro de uma instituição, empresa etc.; grupo de indivíduos que assessora um dirigente, um político etc
 Organização linha-staff — estilo organizacional resultado da combinação dos tipos de organização linear e funcional
 Indiana Jones and the Staff of Kings — videojogo desenvolvido pela LucasArts para PlayStation 2, PSP e Nintendo DS
 J.C.Staff — estúdio de animação japonesa
 Jamie Staff — ciclista e treinador britânico

Desambiguação